Rafalski ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Rafalski (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyverteidiger
 Katrin Rafalski (* 1982), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Paul Rafalski (1851–1915), preußischer Generalmajor